Szarki – tunezyjska wyspa w archipelagu wysp Karkanna

4 miejscowości w Polsce: 

 Szarki – osada w woj. lubuskim, w pow. zielonogórskim, w gminie Kargowa
 Szarki – wieś w woj. śląskim, w pow. kłobuckim, w gminie Krzepice 
 Szarki – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. braniewskim, w gminie Lelkowo 
 Szarki – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. nowotomyskim, w gminie Nowy Tomyśl